Поса-де-ла-Саль ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Буреба. Занимает площадь 88 км². Население — 341 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 44 км.

Покровителями города считаются святой Косме и Сан Дамиян и Нуэстра Сеньора де Педрахас.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Amigos de las salinas de Poza de la Sal. 

Муниципалитеты Бургоса